Die Abkürzung CYA bzw. Cya oder cya steht für:
 Les Cayes (IATA-Code des Flughafens auf Haiti)
 verschiedene Ausdrücke im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#C
 Adenylat-Cyclase codierende bakterielle Gene

CYA